Aprilia RS 125 R (Classe 125)
 Aprilia RSV 250 (Classe 250)
 Aprilia RSW-2 500 (Classe 500)
 Aprilia RS Cube (MotoGP)